Miguel Luengo Guillen, né le  à Saragosse, dénoncé à la Gestapo, passeur surpris sur le pont d’Ussat-les-Bains (09), est tué le  alors qu’il tente de s’échapper. Il est enterré à Saint-Paul-de-Jarrat (09).

Notes et références 

Résistant espagnol
Naissance en octobre 1907
Décès en mai 1943
Décès à 35 ans